Sinagra puede referirse a:
 Sinagra, localidad de la provincia de Mesina, en la región de Sicilia, Italia.
 Diego Sinagra, también conocido como Diego Armando Maradona Jr., futbolista italiano hijo de Diego Maradona.
 Sinagra, suburbio de la ciudad de Wanneroo, Australia Occidental.